Полифагия:
 Полифагия (симптом) — нарушение пищевого поведения, характеризующееся повышенным аппетитом и прожорливостью.
 Полифагия (экология) — использование организмом в пищу широкого круга жертв.